Джеймс Мейнард (; род. 10 июня 1987 в Челмсфорд Великобритания) — английский математик, наиболее известен своей работой над интервалами между простыми числами.

Научная деятельность 

В ноябре 2013 он выдвинул другое доказательство теоремы Чжана Итана, в которой говорится о существовании ограничения промежутков между простыми числами, показав, что для любого  существует бесконечно много ограниченных интервалов, содержащих  простых чисел. Эта работа вызвала прогресс в гипотезе Харди-Литтлвуда, которая утверждает, что положительная часть допустимых -ок удовлетворяет предположению о простых -ках. Подход Мейнарда дал верхнюю границу (здесь  - n-ое простое число):

 .

Это улучшило предыдущие оценки, разработанные в проекте Polymath8. Другими словами, он показал, что существует бесконечно много пар простых чисел, отличающихся не более, чем на 600. Для этого было создано Polymath 8b, Мейнард со своим коллегами смогли уменьшить число до 252.

14 февраля 2014 после объявления Чжана в вики-проект Polymath  число сократили до 246. Далее, используя гипотезу Эллиотта — Халберстама с её обобщённой формулой, Polymath утверждает символ  и уменьшает числа 12 и 6 соответственно.

В августе 2014 Мейнард решил задачу Эрдёша, связанную с большими пробелами между штрихами, за что получил денежную премию в размере 10 тысяч $.

Джеймс закончил бакалавриат и магистратуру Кембриджского университета. Роджер Хит-Браун был его научным руководителем в Оксфордском университете. С 2013—2014 года Мейнард работал докторантом в Монреальском университете.

В 2014 году его наградили математической премией SASTRA Ramanujan Prize.

В 2016 году он показал, что для любой цифры от 0 до 9 существует бесконечно много простых чисел, в десятичной записи которых эта цифра не встречается.

В 2019 году совместно с Димитрисом Кукулопулосом доказал гипотезу Даффина-Шеффера.

Награды 
 Премия SASTRA Ramanujan (2014).
 Премия Уайтхеда (2015).
 Премия Европейского математического общества (2016).
 Филдсовская премия (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Maynard interviewed by Brady Haran

Математики Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Оксфордского университета
Родившиеся в Челмсфорде
Удостоенные SASTRA Ramanujan
Лауреаты премии Европейского математического общества
Лауреаты премии Уайтхеда